A delegação do estado de Enugu na Assembleia Nacional da Nigéria compreende três representantes eleitos para o Senado da Nigéria que representam as regiões do Enugu do Norte, Enugu do Oeste e Enugu do Leste, além de sete deputados para a Câmara dos Representantes que representam os distritos eleitorais de Enugu Norte/Sul, Enugu Leste/Isi-Uzo, Ezeagu/Udi, Aninri/Agwu/Oji-Uzo, Igbo-Etiti/Uzo-Uwani, Nkanu Leste/Nkanu Oeste e Igboeze Norte/Udenu.

Quarta República (1999–presente)

6ª Legislatura (2007–2011)

9ª Legislatura (2019–2023)

Ver também
Senado da Nigéria
Câmara dos Representantes da Nigéria
Assembleia Nacional da Nigéria

Enugu (estado)
Enugu